Медведевка — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Медведевка — деревня в Борисовском районе Минской области.

Казахстан 
 Медведевка — село в Щербактинском районе Павлодарской области.

Россия 
 Медведевка — село в Солонешенском районе Алтайского края.
 Медведевка — хутор в Подгоренском районе Воронежской области.
 Медведевка — посёлок в Гурьевском городском округе Калининградской области.
 Медведевка — посёлок в Озёрском городском округе Калининградской области.
 Медведевка — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Медведевка — деревня в Аткарском районе Саратовской области.
 Медведевка — деревня в Буинском районе Татарстана.
 Медведевка — село в Кусинском районе Челябинской области.
 Медведевка — до 1963 г. название села Кок-Хаак в Каа-Хемском кожууне Республики Тыва.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Медведевка — село в Джанкойском районе.

Украина 
 Медведевка — село в Казатинском районе Винницкой области.
 Медведевка — село в Литинском районе Винницкой области.
 Медведевка — село в Кегичевском районе Харьковской области.
 Медведевка — село в Волочисском районе Хмельницкой области.
 Медведевка — село в Чигиринском районе Черкасской области.
 Медведевка — село в Семёновском районе Черниговской области.

Реки 
 Медведевка — река в Кировской области, приток Вятки.
 Медведевка — река в Омской области, приток Уя.

См. также 
 Ведмидивка